M92 может обозначать:

 M92 — шаровое звёздное скопление в созвездии Геркулеса.
 Застава M92 — югославский/сербский автомат производства компании «Застава Оружје»

См. также 
 M-92 — аркадная система прозиводства фирмы Irem